

Persone
Carlos Galván (1973) – ex calciatore argentino, di ruolo difensore
Jonathan Galván (1992) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
Luis Galván (1948) – ex calciatore argentino, di ruolo difensore
Martín Galván (1993) – calciatore messicano, di ruolo attaccante
Pedro Galván (1985) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
Rubén Galván (1952-2018) – ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista
Sergio Galván Rey (1973) – calciatore argentino naturalizzato colombiano, di ruolo attaccante

Altro
 Galván – comune della Repubblica Dominicana, nella provincia di Baoruco